

30 ноября 

 Белых, Иван Ильич (68) — советский и российский писатель .
 Гаврилин, Вячеслав Михайлович (83) — советский спортивный журналист, главный редактор газеты «Советский спорт» (1983—1984), заместитель председателя Госкомспорта СССР и вице президент НОК СССР (1988—1991) .
 Гамлин, Ярбом (64) — индийский политик, главный министр Аруначал-Прадеш (2011) .
 Го Сэйгэн (100) — японский игрок в го китайского происхождения .
 Костренко, Александр Сергеевич (33) — украинский общественный деятель, заместитель главы правления ГО «Антикоррупционный комитет Майдана»; убит .
 Харуф, Кент (71) — американский писатель .

29 ноября 

 Ахмад Вартам (79) — сингапурский футболист, вратарь национальной сборной .
 Аширу, Олугбенга (66) — нигерийский государственный деятель, министр иностранных дел (2011—2013) .
 Заев, Пётр Иванович (61) — советский боксёр, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Москве (1980) .
 Ким Гён Хи (68) — северокорейский государственный и политический деятель, дочь Ким Ир Сена; инсульт (о смерти объявлено в этот день) .
 Кучинский, Александр Владимирович (47) — украинский журналист, главный редактор еженедельника «Криминал-экспресс»; убит (тело обнаружено в этот день). 
 Лейва, Валентина (67) — мексиканская актриса и певица  .
 Макдональд, Брайан (86) — канадский танцор, хореограф и театральный директор .
 Оскар, Гилель (55) — израильский крикетист, игрок национальной сборной, судья международной категории; несчастный случай .
 Сидоров, Пётр Семёнович (79) — советский и российский специалист по авиационным происшествиям, заслуженный работник транспорта Российской Федерации (2000) .
 Стрэнд, Марк (80) — американский поэт, эссеист и переводчик, поэт-лауреат США (1989), лауреат Пулитцеровской премии (1999) .
 Шапошников, Анатолий Владимирович (91) — советский и российский авиаконструктор, один из создателей самолетов Ил-38, Ил-62, Ил-86, участник Великой Отечественной войны; инфаркт миокарда .

28 ноября 
 Акль, Саид (102) — ливанский поэт, писатель, переводчик .
  (85) — мексиканский комедийный актёр, режиссёр, продюсер и сценарист-драматург .
 Капойи, Ласло (венг.) (82) — венгерский политик, государственный деятель, учёный и бизнесмен, министр промышленности (1983—1987), иностранный член АН СССР/РАН (1988)  
 Максименко, Владимир Евгеньевич (76) — советский и российский историк и археолог, профессор кафедры археологии и истории древнего мира Института истории и международных отношений Южного федерального университета, доктор исторических наук .
 Сентименти, Лучидио (94) — итальянский футболист, голкипер клубов «Ювентус» (1942—1949) и «Лацио» (1949—1954) .
 Серко, Анатолий (50) — российский композитор и исполнитель, автор гимна города Костомукша .
 Сугавара, Бунта (81) — японский киноактёр и сэйю .
 Сыгай, Аширбек (67) — советский и казахстанский театральный критик, заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1989), лауреат Государственной премии Республики Казахстан (2000), лауреат независимой премии «Платиновый Тарлан» (2005) .
 Янбеков, Венер Ахметович (76) — советский и российский башкирский поэт и журналист, брат поэта и журналиста Рамиля Янбекова .

27 ноября 

 Готтшальк, Аугуст (92) — немецкий футболист .
 Джеймс, Филлис Дороти (94) — британская писательница .
 Калачихин, Валерий Алексеевич (75) — советский волейболист, игрок сборной СССР (1963—1964), чемпион летних Олимпийских игр в Токио (1964) .
 Лоунер, Мордехай (86) — американский актёр  .
 Махаринец, Николай Григорьевич (102) — советский и российский журналист, собственный корреспондент ТАСС (1940—1975) .
 Микульский, Станислав (85) — польский актёр кино и театра .
 Ульянич, Виктор Петрович (65) — советский боксёр, чемпион Европы (1973), финалист чемпионата Европы (1975) .
 Фёдоров, Борис Владимирович (66) — советский и российский художник по стеклу, действительный член Российской академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации (1992) .
  (25) — австралийский крикетист; несчастный случай .
  (79) — американский сценарист и продюсер («Ярость», «Звёздная палата»), президент компании Paramount Pictures (1971—1975) .

26 ноября 

 Бонсэлл, Артур (97) — британский государственный служащий, директор Центра правительственной связи (1973—1978) .
 Гольдбергер, Мервин Леонард (92) — американский физик-теоретик, член Национальной АН США (1963) .
 Датев (Гарибян) (77) — епископ Армянской Апостольской Церкви, епископ Сан Пауло и Бразилии (1980—2014) .
 Ди, Дональд (71) — американский баскетболист чемпион летних Олимпийских игр в Мехико (1968) .
 Дюрингер, Аннемари (89) — швейцарская актриса  .
 Конрад, Янош (73) — венгерский ватерполист, чемпион летних Олимпийских игр в Токио (1964), бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Риме (1960) и летних Олимпийских игр в Мехико (1968) .
 Кубицкий, Януш (83) — польский актёр театра, кино и телевидения .
 Кырджан, Фикрет (94) — турецкий футболист, шестикратный чемпион страны, участник летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) .
 Михоэлс, Нина Соломоновна (89) — советский и израильский театральный режиссёр, педагог, доктор искусствоведения, дочь Соломона Михоэлса .
 Сабах (87) — ливанская актриса и певица .
 Соф, Анхель Тулио (86) — аргентинский футболист и тренер .
 Трамбле, Жиль (75) — канадский хоккеист, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли (1965, 1966, 1968, 1969) в составе «Монреаль Канадиенс» .
 Финлейсон, Малкольм (84) — британский футбольный вратарь, двукратный чемпион Англии (1957/58, 1958/59) в составе «Вулверхэмптон Уондерерс» .
 Фрейзер, Фрэнки (90) — британский гангстер .

25 ноября 

 Астраханкина, Галина Васильевна (89) — советская и российская театральная актриса, выступавшая на сцене Камчатского театра драмы и комедии, народная артистка РСФСР (1977) .
 Вайнштейн, Виктор Хельмутович (78) — советский и российский хирург и общественный деятель, народный депутат России .
 Гапка, Петр (70) — чешский композитор .
 Гундарцев, Владимир Ильич (69) — советский биатлонист, олимпийский чемпион в эстафете на зимних Олимпийских играх в Гренобле (1968) .
 Милани, Аурелио (80) — итальянский футболист, центральный нападающий, лучший бомбардир чемпионата Италии сезона 1961/62 .
 Мошкаркин, Игорь Владимирович (71) — российский актёр и преподаватель Театрального института имени Щепкина .
 Харман, Денхем (98) — американский геронтолог, создатель свободнорадикальной теории старения .

24 ноября 

 Балаж, Эржебет (94) — венгерская гимнастка, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) .
 Быстров, Юрий Александрович (83) — советский и российский специалист в области вакуумной и газоразрядной электроники, заместитель руководителя Центра высшего образования Санкт-Петербургского академического университета — научно-образовательного центра нанотехнологий РАН, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации (1992), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2000); двукратный чемпион СССР по академической гребле .
 Деора, Мурли (77) — индийский политик, министр нефти и природного газа (2006—2011) .
 Егиазарян, Феликс Елисеевич (67) — советский армянский художник («Белая кость») [kino-teatr.ru/kino/painter/sov/22573/bio/].
 Манойлович, Ненад (57) — югославский ватерполист и тренер, старший тренер мужской сборной Югославии по водному поло (2000—2004), которая под его руководством становилась победителем чемпионатов Европы, призёром Олимпийских игр и чемпионатов мира .
 Нил, Джон (82) — английский футболист и тренер .
 Садовников, Георгий Михайлович (82) — советский писатель и сценарист («Большая перемена») .
 Сизова, Алла Ивановна (75) — советская балерина, педагог, народная артистка СССР (1983) .
 Сторм, Эми (89) — шведская актриса  .
 Тихонов, Виктор Васильевич (84) — советский хоккеист и тренер. Трижды приводил сборную СССР и Объединённую команду к званию олимпийского чемпиона (1984, 1988, 1992), восемь раз — к титулу чемпион мира, 13 раз выигрывал чемпионат СССР с ЦСКА. Заслуженный тренер СССР (1978) .

23 ноября 

 Барри, Мэрион (78) — американский политик, мэр Вашингтона (1979—1991, 1995—1999) .
 Дюк, Элен (97) — французская актриса  .
 Коротаев, Владимир Иванович (74) — советский и российский историк, профессор кафедры отечественной истории Института социально-гуманитарных и политических наук Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2013) .
 Куинн, Пэт (71) — канадский хоккеист и тренер, главный тренер сборной Канады, победившей на зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити (2002) .
  (77) — канадский хоккеист, участник матчей «Всех звёзд НХЛ» (1963, 1964, 1965, 1967, 1968) .
 Райхлинг, Рудольф (90) — швейцарский гребец, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) .
 Родионов, Максим Николаевич (50) — советский и российский моряк и педагог, капитан барка «Седов» (с 2006 года) .
 Чени, Дороти (98) — американская теннисистка-любительница, чемпионка Австралии 1938 года в одиночном разряде, член сборной США в Кубке Уайтмен, обладательница более чем 300 титулов чемпионки США в различных возрастных категориях и разрядах .
 Щербаков, Евгений Васильевич (73) — советский артист балета, солист балетной труппы Кировского (Мариинского) театра (1959—1982) .
 Юлтыева, Нинель Даутовна (88) — советская татарская балерина, педагог, хореограф, народная артистка РСФСР (1957); дочь Даута Юлтыя .

22 ноября 
 Анджелини, Фьоренцо (98) — итальянский куриальный кардинал .
 Бэрри, Клэр (94) — американская певица, участница эстрадного дуэта «Сёстры Бэрри» .
 Веньков, Сергей Вадимович (64) — советский футболист («Текстильщик» Иваново, «Торпедо» Москва) .
 Гилязов, Ринат Риязович (69) — советский государственный деятель, председатель исполкома Набережночелнинского городского Совета (1974—1984) .
 Емельянов, Владимир Леонтьевич (68) — советский киноактёр («Импровизация на тему биографии», «Знак беды») .
 Ерохин, Владислав Всеволодович (78) — советский и российский фтизиатр и патоморфолог, директор ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулёза» РАН (с 1999 года), член-корреспондент РАН, Президент Российского общества фтизиатров, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996) .
 Закиров, Мухамет Тафтизанович (63) — российский башкирский поэт .
 Замир, Исраэль (85) — израильский писатель, журналист и переводчик; сын писателя Исаака Башевиса-Зингера (о смерти стало известно в этот день) .
 Попко, Мацей (77) — польский ориенталист, хеттолог, профессор Восточного отделения Варшавского университета .
 Пула, Эмиль (94) — французский историк и социолог, руководитель исследовательских работ в Высшей школе социальных наук и Национальном центре научных исследований .
  (87) — бразильский поэт и бизнесмен .
 Сорочкин, Александр Михайлович (75) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (1999) .

21 ноября 
 Амбарцумян, Григорий Давидович (81) — советский футболист («Спартак» Ереван), мастер спорта СССР (1960), заслуженный тренер Армянской ССР (1966) .
 Ван Кунь (89) — китайская певица и актриса .
 Колесник, Светлана Григорьевна (?) — российский общественный деятель, президент Фонда развития информационной политики .
 Костылёв, Антон Игоревич (45) — российский журналист, главный продюсер РИА Новости и МИА «Россия сегодня» (с 2013 года); самоубийство .
 Степовик, Марина Юрьевна (55) — российский тренер по академической гребле .
 Ураков, Эдуард Семёнович (73) — советский и российский театральный актёр, режиссёр и телеведущий детских передач, заслуженный артист РСФСР (1987) .
 Эдер, Ричард (82) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии (1987) .
 Эпельбаум-Марченко, Брунгильда Петровна (87) — молдавский советский скульптор, жена скульптора Наума Эпельбаума (о смерти стало известно в этот день) .

20 ноября 

 Альба, Каэтана Фитц-Джеймс Стюарт (88) — 18-я герцогиня Альба, глава дома Альба (с 1953 года); общественный деятель Испании .
 Бастус, Марсиу (79) — бразильский политик, министр юстиции (2003—2007) .
 Бартрам, Джон (89) — австралийский легкоатлет.
 Баттерворт, Артур (91) — американский композитор и дирижёр .
 Вишневский, Вадим Миронович (53) — украинский бизнесмен и общественный деятель, председатель Совета регионов Еврейской общины Украины .
  (87) — британский писатель и переводчик .
 Пожела, Юрас Карлович (88) — советский и литовский физик, академик (1968) и президент (1984—1992) Академии наук Литвы, академик РАН (1991; академик АН СССР с 1984), Герой Социалистического Труда (1985) .
 Пучка, Георг-Юрис (79) — советский и латышский актёр театра и кино («Смерть под парусом», «Семья Зитаров») .
 Хеунг, Джимми (64) — гонконгский продюсер («Бог игроков») .
 Хесфорд, Иэн (54) — английский футболист, лучший футболист Гонконга (1992, 1993, 1994) (о смерти объявлено в этот день) .

19 ноября 

 Арслан, Ахмед Алауддин (?) — иорданский военачальник, бывший командир спецназа, генерал бронетанковых войск, дважды Герой Хашемитского Королевства Иордании (о смерти объявлено в этот день) .
 Бхаскар, Рой (70) — британский социолог и философ .
 Лосада, Кольдо (54) — испанский актёр .
 Мазлоуми, Голам (64) — иранский футболист, чемпион Азиатских игр (1974) .
 Николс, Майк (83) — американский режиссёр театра и кино, писатель и продюсер; один из обладателей всех главных наград американской индустрии развлечений: «Оскар», «Золотой глобус», «Грэмми», «Эмми» и «Тони» .
  (82) — колумбийский велосипедист, чемпион Панамериканских игр (1955) .
 Суменов, Николай Мухтарбекович (76) — российский киновед, советник министра культуры Российской Федерации, кандидат искусствоведения .
 Шатохин, Сергей Антонович (75) — российский учёный-философ, педагог, общественный деятель .
 Эрикссон, Бенгт (83) — шведский лыжник-двоеборец, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Кортина-д’Ампеццо (1956) .

18 ноября 
 Жиль, Ален (69) — французский баскетболист, чемпион Франции (1981), игрок национальной сборной (1962—1977) .
 Ахмад аль-Лавзи (89) — иорданский политик, премьер-министр (1971—1973) .
 Монно, Шахзада — пакистанский политик, министр торговли, текстильной промышленности, приватизации и инвестиций (2007—2008) .
 Персонн, Фред (81) — французский актёр  .

17 ноября 

 Бургдорфер, Вилли (89) — американский врач и бактериолог, открывший бактерии, вызывающие болезнь Лайма, названные его именем (Borrelia burgdorferi) .
 Дауни, Джон Томас (84) — американский государственный и общественный деятель, агент ЦРУ, проведший более 20 лет в плену в КНР .
 Мозоля, Владимир Спиридонович (89) — российский художник .
 Ная, Рокуро (82) — японский сэйю .
 Пантелич, Илия (72) — югославский футболист, вратарь сборной Югославии по футболу (1964—1968), серебряный призёр чемпионата Европы (1968) .
 Раффин, Джимми (78) — американский певец .
 Френцель, Билл (Уильям Элдридж) (86) — американский политический деятель, депутат Конгресса США от Республиканской партии .
 Чабан, Омар (62) — аргентинский антрепренёр, осуждённый за пожар в ночном клубе «Республика Кроманьон» как владелец клуба .
 Юрьев, Юрий Юрьевич (70) — российский звонарь и музейный реставратор .

16 ноября 

 Арредондо, Эктор (44) — мексиканский актёр («Женские секреты») .
 Вьехо, Хосе (65) — испанский велогонщик, победитель Тура Польши (1972), рекордсмен Тур де Франс (1976) .
 Горбани, Бабак (25) — иранский борец классического стиля, чемпион Азии (2010) и летних Азиатских игр (2010) .
 Ким Чжа Ок (63) — южнокорейская киноактриса, неоднократный лауреат национальных премий .
  (83) — сербский драматург и театральный критик .
 Конвелл, Эстер (92) — американский физик, лауреат медали Эдисона (1997) .
 Московичи, Серж (89) — французский психолог .
 Орехов, Виталий Владимирович (78) — советский и российский архитектор, народный архитектор Российской Федерации (2003) .
 Пилсудская, Ядвига (94) — одна из первых польских женщин-лётчиков, дочь Юзефа Пилсудского .
 Райз, Аттила (38) — венгерский хоккеист, нападающий сборной Венгрии .
 Сандерс, Карл (89) — американский политик, губернатор Джорджии (1963—1967) .
 Сепиашвили, Отар Исаакович (84) — советский и грузинский телеведущий .
 Чамплин, Чарльз (88) — американский кинокритик, член жюри 42-го Берлинского международного кинофестиваля (1992) .
 Ши Цзюэгуан (95) — гонконгский буддийский монах, председатель Буддийской Ассоциации Гонконга (с 1966 года) .

15 ноября 

 Борисова, Мара Борисовна (88) — советский и российский филолог, доктор филологических наук, профессор Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, исследовательница языка и стиля Максима Горького .
 Казиев, Шамиль Рамазанович (70) — советский и российский дагестанский поэт, переводчик, редактор Дагестанского книжного издательства, лауреат Государственной премии Дагестана имени Сулеймана Стальского (1985) и всероссийской литературной премии имени Петра Ершова .
 Клерг, Люсьен (80) — французский фотохудожник, Президент Академии изящных искусств Франции (с 2013 года) .
 Мезаг, Валери (30) — французский и камерунский футболист, игрок сборной Камеруна (2003—2004) (тело найдено в этот день) .
 Уидерс, Редж (90) — австралийский политик, сенатор (1966, 1968—1987), лидер Либеральной партии в Сенате (1972—1978), мэр Перта (1991—1994)
 Франсуа, Хантер (90) — сентлюсийский политик, министр просвещения, здравоохранения и социального обеспечения (1964—1974) .
 Чалкер, Джек Бриджер (96) — британский художник, педагог и военный деятель .

14 ноября 

 Барнард, Мариус (87) — южноафриканский хирург, один из пионеров операций по пересадке сердца, изобретатель системы страхования при критических заболеваниях .
 Бирн, Джейн (80) — американский политик, мэр Чикаго (1979—1983) .
 Браун, Дием (32) — британская тележурналистка; рак толстой кишки .
 Ван-Дунем, Афонсу (73) — ангольский дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел Анголы (1985—1989) .
 Дынкин, Евгений Борисович (90) — советский и американский математик, член Национальной академии наук США .
 Жатен, Адиб (85) — бразильский хирург и политик, министр здравоохранения (1992, 1995—1996) .
 Жданов, Владимир Андреевич (77) — советский и российский скульптор, заслуженный художник Российской Федерации (2002) .
 Ларсон, Глен (77) — американский сценарист и продюсер («Каскадёры», «Частный детектив Магнум») .
 Лебенталь, Джеймс (86) — американский продюсер и бизнесмен, номинант на премию «Оскар» за лучший игровой короткометражный фильм (1959) .
 Спитери, Лино (76) — мальтийский политик, министр финансов (1981—1983, 1996—1997) .
 Фомичёва, Ольга Георгиевна (76) — советская и российская актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (1994) .
 Хамадинуров, Шамиль Шарифьянович (64) — советский и российский башкирский артист эстрады, певец, народный артист Республики Башкортостан (2013) .

13 ноября 

 Анестиади, Василий Христофорович (86) — советский и молдавский патобиолог, ректор Кишинёвского государственного института медицины и фармацевтики (1963—1986), действительный член Академии наук Молдавии (1972), профессор, доктор медицинских наук, кавалер Ордена Республики (2005), брат Николая Анестиади .
 Баррос, Мануэл ди (97) — бразильский поэт, двукратный лауреат Премии Жабути .
 Бендукидзе, Каха Автандилович (58) — грузинский и российский бизнесмен, министр экономики Грузии (2004—2007) .
 Берни, Майк (70) — британский джазовый саксофонист (Wizzard) .
 Гротендик, Александр (86) — французский математик, входивший в группу «Николя Бурбаки», лауреат Филдсовской премии (1966) .
 Забуга, Николай Петрович (63) — украинский религиозный деятель, протоиерей, ректор Киевской духовной академии (1994—2007) .
 Ли, Ховард (83) — канадский хоккеист, бронзовый призёр зимних Олимпийских играх в Кортина-д’Ампеццо (1956) .
 Меньшиков, Станислав Михайлович (87) — советский и российский экономист, американист; доктор экономических наук, профессор .
 Петерс, Кришьянис (39) — латышский государственный и политический деятель, депутат VIII Сейма, министр сообщений (2006), сын Яниса Петерса .
 Солнье, Жак (86) — французский художник кино  .
 Трошкеев, Юрий Анатольевич (75) — советский и белорусский театральный актёр, заслуженный артист РСФСР (1978) .
 Фейгенбаум, Арманд (92) — американский специалист в области качества, один из создателей метода всеобщего управления качеством .
 Шейнин, Виктор Семёнович (76) — советский и российский кинооператор («Версия полковника Зорина», «Гардемарины, вперёд!»), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994) .

12 ноября 

 Казыханов, Хозе Ракымханович (76) — казахстанский учёный-механик, заслуженный деятель Казахстана .
 Карлин, Лев Николаевич (66) — советский и российский гидрометеоролог, ректор Российского государственного гидрометеорологического университета (с 1989 года), заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2002) .
 Кларк, Уоррен (67) — британский актёр .
 Паско, Ричард (88) — британский актёр .
  (85) — американский политик, депутат Палаты представителей Конгресса США (1981—2003) от Республиканской партии .
 Сендеров, Валерий Анатольевич (69) — советский диссидент, математик, педагог, публицист, правозащитник, политзаключённый (1982—1987) .
 Серебряников, Виктор Петрович (74) — советский футболист, пятикратный чемпион СССР в составе «Динамо» (Киев), участник чемпионатов мира (1966, 1970) .
 Чопра, Рави (68) — индийский режиссёр и продюсер («Папа», «Любовь и предательство») .

11 ноября 

 Андреев, Лев Васильевич — российский художник и архитектор, почётный гражданин Торжка .
 Гиббс, Ребека (41) — британская актриса . 
 Джексон, Генри (58) — американский рэпер из группы The Sugarhill Gang, основатель стиля хип-хоп .
 Доар, Джон (92) — американский юрист и общественный деятель, активист движения за гражданские права, кавалер Президентской медали Свободы .
 Зайцев, Степан Иванович (96) — советский хозяйственный деятель, директор Сибирского химического комбината (1965—1990), Герой Социалистического Труда (1966), лауреат Ленинской (1984), Сталинской (1951) и Государственной премии СССР (1962, 1978) .
 Ларре, Эрик (100) — норвежский юрист и бизнесмен, участник движения Сопротивления .
 Пирумов, Владимир Семёнович (88) — советский и российский военный деятель, контр-адмирал, начальник кафедры радиоэлектронной борьбы Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил СССР (1985—1990), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1997), заслуженный деятель науки РСФСР (1992) .
 Поволоцкая, Любовь Викторовна (61) — российская киноактриса («Пушкин. Последняя дуэль», «Пепел») .
 Сьюзи, Кэрол Энн (62) — американская актриса («Теория Большого взрыва») .
 Таха, Мухммед Салих (?) — палестинский политический деятель, один из основателей и лидеров ХАМАСа .
 Эрнандес, Сервандо (78) — мексиканский политик, губернатор Мичоакана (1970—1974) .

10 ноября 

 Бегельдинов, Талгат Якубекович (92) — советский лётчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), генерал-майор авиации Казахстана .
 Больковац, Йосип (93) — югославский и хорватский государственный деятель, первый министр внутренних дел Хорватии (1990—1991) .
 Госс, Уэйн (63) — австралийский политик, премьер-министр Квинсленда (1989—1996) .
 Додд, Стив (86) — австралийский актёр («Матрица») .
 Молчанов, Александр Артёмович (73) — советский и украинский математик, доктор физико-математических наук, профессор, академик Академии наук высшей школы Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины (1998) .
 Окладников, Николай Анатольевич (85) — российский краевед, профессор, действительный член Российского географического общества, ветеран МВД; несчастный случай .
 Панова, Виктория Анатольевна (15) — неоднократная чемпионка Украины и мира по современным танцам; автокатастрофа .
 Такакура, Кэн (83) — японский актёр и певец, лауреат около двух десятков кинематографических и нескольких государственных наград .
 Фролов, Валерий Дмитриевич (67) — белорусский оппозиционный политик, депутат Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии, руководитель оппозиционной группы «Республика» (2000—2004), заместитель председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамады) (2007—2010, с 2011), генерал-майор (тело найдено в этот день) .
 Чебышева, Маргарита Петровна (81) — российская поэтесса .

9 ноября 
 Айдаш, Юрий Григорьевич (76) — советский и российский писатель, публицист и переводчик, заслуженный деятель искусств Чувашии .
 Бояршинов, Денис Владимирович (35) — российский театральный актёр, солист Пермского театра юного зрителя (2005—2014) .
 Бухнер, Аннемари (90) — западногерманская горнолыжница, трехкратный призёр зимних Олимпийских играх в Осло (1952) .
 Горбачёва, Наталья Николаевна (55) — российский поэт и журналист .
 Грациа, Юджин (80) — американский хоккеист, чемпион зимних Олимпийских игр в Скво-Вэлли (1960) .
 Гугенишвили, Гурам (28) — грузинский боец смешанных единоборств, первый чемпион M-1 Challenge в тяжёлом весе; автокатастрофа .
 Кёклен, Эрик (64) — французский гребец, бронзовый призёр чемпионата мира по гребному слалому (1973) .
 Локтионов, Игорь (28) — украинский баскетболист, двукратный чемпион Украины в составе «Азовмаша»; инсульт .
 Монкада, Оскар (?) — никарагуанский политик, Президент Национальной Ассамблеи (1999—2001) .
 Монтгомери, Рэймонд Элмиран (78) — британский детский писатель (Choose Your Own Adventure).
 Морозевич, Анатолий Николаевич (66) — белорусский учёный, доктор технических наук (1990), профессор (1991), ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь (с 2007 года), заслуженный работник образования Республики Беларусь (2014) .
 Нетолицка, Катерина (26) — чешская супермодель .
 Нуни, Геула (72) — израильская актриса .
 Сауд бин Мухаммед Аль Тани (48) — катарский шейх, министр культуры, искусств и культурного наследия Катара (1997—2005), коллекционер произведений искусства .
 Симич, Никола (80) — сербский актёр  .
 Уолш, Джо (71) — ирландский политик, министр сельского хозяйства (1992—1994, 1997—2004) .

8 ноября 

 Вандевеге, Эрни (86) — американский баскетболист, выступавший за клуб «Нью-Йорк Никс» (1949—1956) .
 Горрини, Луиджи (97) — итальянский лётчик-истребитель, участник Второй мировой войны, кавалер медалей «За воинскую доблесть» .
 Коц, Яков Иосифович (82) — советский и российский врач, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996) .
 Потапов, Александр Сергеевич (73) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР (1989) .
 Санчес Португаль, Уго (30) — испанский и мексиканский футболист и спортивный комментатор, сын Уго Санчеса .

7 ноября 

 Гера, Золтан (91) — венгерский актёр, лауреат премии имени Кошута (2013)  .
 Гратон, Франсуаза (84) — канадская актриса («Век помрачения») .
 Ищенко, Валентина Мефодиевна (96) — советская и российская актриса, ведущая солистка Государственного театра оперы и балета Республики Коми, заслуженная артистка Коми АССР (1960) .
 Йорга, Любомир (82) — советский и молдавский танцор и музыкант-инструменталист, артист государственного академического ансамбля народного танца Молдавии «Жок», изобретатель музыкального инструмента — йоргофон, заслуженный деятель искусств Республики Молдова .
 Кович, Каетан (83) — словенский поэт и прозаик .
 Ковязина, Наталья Борисовна (65) — украинская актриса, заслуженная артистка Украины, актриса Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки и кино («Звезда пленительного счастья», «Возвращение Мухтара — 7») .
 Сенкевич, Мечеслав Иванович (77) — российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол в Таджикистане (1992—1997), Хорватии (1997—1998) .
 Сулейманов, Яков Магомед-Алиевич (93) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945) .
 Фаурер, Линкольн (86) — американский военный деятель, генерал-лейтенант ВВС, директор Агентства национальной безопасности США (1981—1985) .
 Цветкова, Матрёна Дмитриевна (90) — бывшая звеньевая полеводческого звена колхоза им. К. Ворошилова Яльчикского района Чувашской АССР, Герой Социалистического Труда (1948) .

6 ноября 

 Данчишин, Леонид Тимофеевич (82) — советский и украинский киноактёр («Бумбараш», «Подвиг Одессы») .
 Костецкий, Виктор Александрович (73) — советский и российский актёр театра и кино, артист Ленинградского театра им. А. С. Пушкина, заслуженный артист РСФСР (1978); сердечный приступ .
 Кукелс, Харий (73) — советский и латвийский кинооператор .
 Макферсон, Томас (94) — шотландский и британский военный деятель, Командор Ордена Британской империи .
 Меддеб, Абдельвахаб (68) — французский, тунисский поэт .
 Перссон, Карл (94) — шведский юрист, руководитель (национальный комиссар) полиции Швеции (1964—1978), губернатор ленов Халланд (1978—1979) и Гётеборг-Бохус (1979—1980) .
 Петренко, Леонид (60) — российский актёр театра и кино, пародист, бывший солист группы «Дюна» .
 Попрядухин, Роман Николаевич (85) — советский архитектор, главный архитектор Пензы (1962—1985), заслуженный архитектор РСФСР (1991) .
 Розенберг, Уильям (94) — датский актёр .
 Росас, Рик (65) — американский сессионный бас-гитарист (Нил Янг, Джо Уолш, Crosby, Stills, Nash & Young) .
 Тавасиев, Станислав Тавасович (54) — российский скульптор, заслуженный художник Российской Федерации (2009) .
 Фернандес, Эгберт (73) — кенийский хоккеист (хоккей на траве), нападающий. 
 Фюрст, Филипп (77) — немецкий гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Токио (1964) в командном первенстве .
 Чохонелидзе, Реваз (75) — советский и грузинский хореограф, главный хореограф Государственного Академического ансамбля народной песни и танца Грузии «Эрисиони», народный артист Грузии, лауреат Государственной премии и премии Шота Руставели .

5 ноября 

 Азимов, Шмуэль Хаимович (69) — французский хабадский раввин, выходец из СССР, педагог, деятель движения Хабад-Любавич .
 Акобия, Юрий Абрамович (77) — советский и грузинский шахматный композитор, международный арбитр по шахматной композиции (1995) .
 Девотченко, Алексей Валерьевич (49) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации (2006) (тело обнаружено в этот день) .
 Мовсесян, Владимир Мигранович (80) — советский и армянский государственный и политический деятель, первый секретарь ЦК КП Армении (1990), член Политбюро ЦК КПСС (1990) .
 Нельсон, Джек (82) — американский пловец и тренер, главный тренер женской сборной США на летних Олимпийских играх в Монреале (1976) .
 Осоргин, Николай Михайлович (90) — российский религиозный деятель, регент Свято-Сергиевского подворья, бывший профессор Свято-Сергиевского богословского института в Париже и регент церкви преп. Сергия Радонежского .
 Пирцхалава, Гурам Николаевич (74) — советский и грузинский актёр театра и кино, заслуженный артист Грузинской ССР .
 Манитас де Плата (93) — французский гитарист .
 Хартл, Рой (83) — английский футболист, обладатель кубка Англии по футболу (1958) в составе «Болтон Уондерерс» .
 Шлуш, Шломо (72) — израильский религиозный деятель, главный раввин Хайфы .

4 ноября 

 Евфимий (Лука) (99) — епископ Румынской православной церкви; архиепископ Романский и Бакэуский Молдавской митрополии Румынской православной церкви (c 2009 года) .
 Оливера, Энрике (74) — аргентинский государственный деятель, глава правительства (мэр) Буэнос-Айреса (1999—2000) .
  (79) — литовский политический деятель .
 Скьёдт, Аннэус (младший) (94) — норвежский адвокат и военный деятель, кавалер Ордена Британской империи .
 Стюарт, Эдди (83) — южноафриканский футболист, трёхкратный чемпион Англии по футболу в составе «Вулверхэмптон Уондерерс» (1954,1958, 1959) .
 Чэпман, Ли (75) — американская актриса и сценарист («Грязная Мэри, сумасшедший Ларри», «Октагон») .
 Черноморцев, Виктор Михайлович (66) — советский и российский оперный певец, солист Мариинского театра, народный артист Российской Федерации (2007) .
 Шаал, Ричард (86) — американский актёр («Однажды укушенный») .

3 ноября 

 Амрапуркар, Садашив (58) — индийский актёр .
 Иванов, Александр Сергеевич (37) — российский предприниматель, заместитель председателя правления «Внешэкономбанка» (с 2012 года), сын Сергея Иванова .
 Кряжимский, Аркадий Викторович (65) — советский и российский математик, академик РАН .
 Ксенофонтов, Иван Ксенофонтович (88) — советский и российский актёр и театральный деятель, директор Чувашской государственной филармонии, директор Чувашского государственного театра юного зрителя имени М. Сеспеля, директор Государственного ордена «Знак почёта» Русского драматического театра .
 Мартелли, Аугусто (74) — итальянский композитор и дирижёр .
 Смирнов, Сергей Игнатьевич (92) — советский и российский живописец, заслуженный художник Российской Федерации (1999).
 Таллок, Гордон (92) — американский экономист .
 Тимофеева, Нина Владимировна (79) — советская балерина и актриса, народная артистка СССР (1969) .
 Эддин, Мариам (81) — египетская актриса .

2 ноября 
 Баев, Вениамин Дмитриевич (83) — советский партийный и российский общественный деятель, секретарь по промышленности, транспорту и связи Читинского обкома КПСС (1979—1990), председатель исполкома движения «За возрождение Забайкалья» (с 1997 года) .
 Билк, Акер (85) — британский кларнетист .
  (92) — французский историк искусства и критик, журналист, исследователь творчества Пабло Пикассо .
 Кадиевич, Велько (88) — югославский военачальник и государственный деятель, последний министр обороны СФРЮ (1988—1992) .
 Каспаров, Иван Яковлевич (78) — советский и российский тренер, главный тренер женского гандбольного клуба «Сокол» (Брянская область), заслуженный тренер России .
 Лэтэм, Ларри (?) — американский режиссёр анимационного кино («Чудеса на виражах») .
 Минаццоли, Кристиана (83) — французская актриса («Мадам Бовари», «Ад») .
 Романовский, Алексей Корнеевич (96) — украинский советский деятель. 
 Сучилин, Владимир Викторович (64) — советский футболист, полузащитник, чемпион СССР (1976) в составе московского «Торпедо» .
 Тевет, Шабтай (89) — израильский историк, лауреат Премии Израиля (2005) .
 Фейервезер, Джеки (46) — австралийская спортсменка, неоднократный победитель и призёр мировых чемпионатов по триатлону и диатлону .

1 ноября 

 Биоска, Густау (86) — испанский футболист, выступавший за «Барселону» (1949—1958), трёхкратный чемпион Испании (1949, 1952, 1953), обладатель первого Кубка ярмарок (1958) .
 Гарибян, Асмик Ишхановна (34) — армянская певица, актриса .
 Герасимов, Юрий Александрович (68) — советский и российский хозяйственный деятель, генеральный директор НП «Объединение предприятий „Тверьоблстром“», заслуженный строитель Российской Федерации (1997), лауреат премии Совета Министров СССР .
 Гущин, Вадим Борисович (56) — российский актёр театра и кино, мастер дубляжа .
 Даукеев, Гумарбек Жусупбекович (66) — казахский организатор высшей школы, ректор Алматинского университета энергетики и связи (с 1997 года) .
 Ле Барс, Юг (64) — французский композитор и музыкант .
 Мэйнард, Бриттани (29) — американский активист за эвтаназию .
 Нелюбин, Лев Львович (87) — советский и российский военный педагог, профессор, начальник кафедры английского языка (основного) факультета западных языков Военного Краснознамённого института Министерства обороны СССР (1974—1985), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1994) .
 Саддлер, Дональд (96) — американский танцор и хореограф, двукратный лауреат премии «Тони» (1953,1971), лауреат премии «Драма Деск» (1971) .
 Силенти, Вира (83) — итальянская актриса  .
 Статик, Уэйн (48) — американский музыкант и ведущий вокалист, гитарист, программист индастриал-метал-группы Static-X .
 Фэруэтер, Жаклин (46) — австралийская бегунья на блинные дистанции и триатлонистка, бронзовый призёр Игр содружества 2002 года .
 Шарыпов, Анатолий Нестерович (80) — советский и российский дагестанский художник-график; несчастный случай .

Примечания